Výraz Single Man může mít více významů:
 Single Man (román) – román Christophera Isherwooda z roku 1964
 Single Man (film) – americký film Toma Forda z roku 2009, podle stejnojmenného románu
 A Single Man (album) – hudební album Eltona Johna z roku 1978
 A Single Man (film, 1929) – americký film Harryho Beaumonta z roku 1929
 Single Man (seriál) – český seriál z roku 2017